Łęki Małe – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Łęki Małe – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Kamieniec